Naturerlebnisroute bezeichnet:
 Naturerlebnisroute (Brandenburger Elbtal), 175 km langer Radwanderweg im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg
 Naturerlebnisroute (Havelberg), 27 km langer Radwanderweg in der Altmark in Sachsen-Anhalt
 Naturerlebnisroute (Westlausitz), 73 km langer Radwanderweg in Sachsen